Il doppio  dello  Seguros Bolívar Open Medellín 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Paul Capdeville e Nicolás Massú erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Nicholas Monroe e Simon Stadler hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Renzo Olivo e Marco Trungelliti.

Teste di serie

  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (Campioni)
  Marcelo Demoliner /  João Souza (ritiro)

  Juan Sebastián Cabal /  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
  Martín Alund /  Duilio Beretta (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolívar Open Medellín 2012